Продан Проданов може да се отнася за:

 Продан Проданов (кмет), кмет на Бургас
 Продан Проданов (диригент), български диригент
 Продан Проданов (художник), български художник-маринист